Tracy Austin ha battuto in finale Hana Mandlíková 6-0, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Tracy Austin (Campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Jo Durie (quarti di finale)

 Hana Strachonova (terzo turno)
 Amanda Tobin (quarti di finale)
 Maria Rothschild (terzo turno)
 Claudia Casabianca (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1978